Правительство Литовской Республики — правительство Литовской Республики (с 1991 г.)
 Временное правительство Литвы (1812) 
 Временное правительство Литвы 
 Совет министров Литовской ССР — Совет министров Литовской ССР
 Премьер-министры Литвы